

Geografia

Austria 
 Mils bei Hall – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Mils bei Imst – comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Musei 
 Museo delle industrie e del lavoro del Saronnese – museo a Saronno

Pagine correlate 
Mills – pagina di disambiguazione